Rosol je příjmení více osob:
 Emanuel Rosol (1876–1942) – český pedagog, ministerský rada a odbojář
 Lukáš Rosol (1985) – český tenista, bývalý manžel Denisy Rosolové
 Petr Rosol (1964) – český hokejista a trenér

 ženská podoba s přechýlením
 Denisa Rosolová (1986) – česká sportovkyně, atletka, bývalá manželka Lukáše
 Josefa Rosolová (1882–1968) – poslankyně Národní demokracie

Externí odkazy 
 

Česká příjmení